(5147) Maruyama est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Le Maruyama-jinja est un sanctuaire shinto situé à Takanawa.
Le Parc Maruyama est un jardin public situé à Kyoto.

Gishirō Maruyama (1916-1986), mathématicien japonais
Hiroko Maruyama (née en 1946), actrice japonaise spécialisée dans le doublage
José Pereda Maruyama (né en 1973), footballeur péruvien
Kaoru Maruyama (1899-1974), poète japonais
Karen Maruyama (née en 1958), actrice américano-japonaise
Karin Maruyama (1993-2015), chanteuse et idole japonaise
Karina Maruyama (née en 1983), footballeuse japonaise
Kenji Maruyama (né en 1943), écrivain japonais
Kenji Maruyama (né en 1965), judoka japonais
Koretoshi Maruyama (né en 1936), maître japonais d'arts martiaux
Maruyama Ōkyo (1733-1795), peintre japonais 
Masao Maruyama (1914-1996), politologue, historien de la pensée politique au Japon, et théoricien politique japonais 
Masao Maruyama (né en 1941), producteur de séries, ainsi que de courts et longs métrages d'animation japonaise 
Masao Maruyama (1899-1957), colonel de l'armée impériale japonaise
Shigemori Maruyama (né en 1967), nageur japonais
Yoshiaki Maruyama (né en 1974), footballeur japonais
Yoshiyuki Maruyama (né en 1931), arbitre de football japonais
Yumi Maruyama (née en 1957), joueuse de volley-ball japonaise